91. længdegrad kan henvise til:

 91. vestlige længdekreds
 91. østlige længdekreds